Ernst Pfannschmidt ist der Name folgender Personen:

* Ernst Christian Pfannschmidt (1868–1949), deutscher Maler
 Ernst-Erik Pfannschmidt (* 1907), deutscher Architekt